Mahlitzsch ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Mahlitzsch (Dommitzsch), Ortsteil der Stadt Dommitzsch im Landkreis Nordsachsen
 Mahlitzsch (Roßwein), Ortsteil der Stadt Roßwein im Landkreis Mittelsachsen
 Mahlitzsch (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen im Landkreis Meißen